Змагання з лижних перегонів серед чоловіків на дистанції 50 км з мас-старту на зимових Олімпійських іграх 2014 відбулись 23 лютого. Місцем проведення змагань був лижно-біатлонний комплекс «Лаура». Змагання почалися о 11:00 за місцевим часом (UTC+4). У чоловічому мас-старті взяли участь 64 спортсмени з 26 країн. Олімпійським чемпіоном 2010 року у цій дисципліні був норвезький лижник Петтер Нуртуг.
 
Весь п'єдестал пошани завоювали російські лижники. Олександр Легков виграв свою першу золоту медаль, Максим Вилегжанин завоював третю срібну медаль, Ілля Черноусов отримав першу олімпійську бронзу.

Медалісти

Результати

Посилання 
 Результати на офіційному сайті зимових Олімпійських ігор